Bartos (keresztnév)
Bartos (település)